Fright Night:

 Fright Night — дебютный альбом группы Stratovarius.

Фильмы